Georgijevka (ryska: Георгиевка) är en ort i Kazakstan.   Den ligger i oblystet Östkazakstan, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Astana. Georgijevka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Georgijevka är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Georgijevka. Runt Georgijevka är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Georgijevka består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Vostotjno-Kazachstanskaja oblast